Trube ou Trübe peut faire référence à :

Personnes 
  (1919–2012), une professeure allemande d'université et une écrivaine
 Herbert Trube (1886–1959) athlète américain

Autres 
 , entreprise	
 , téléfilm de 2001 de J. J. Gerndt et de Thomas Freundner
 Trübe Wolken (en français Nuages Gris), une pièce solo pour piano composé par Franz Liszt en 1881
Dans la Manche (département), un « trube » désigne une bêche, quelquefois un outil de jardin en général.

Sur wikisource 
 , œuvre de 1874 de Wilhelm Busch
 , poème de 1841 de Friedrich Rückert
 , poème de 1905 de Theodor Fontane